Бенжамен Лакомб (12 липня 1982, Париж) — французький художник-графік, автор коміксів і дитячої літератури.

Закінчив Національну школу декоративних мистецтв (Париж).

Творчість

Дитяча література 

 Le Petit Chaperon rouge, Éditions Soleil , 2003.
 Cerise Griotte, Éditions Seuil Jeunesse, 2006.
 Longs cheveux, Éditions Talents Hauts, 2006.
 La Funeste nuit d'Ernest, в співавторстві з Себастьєном Пересом, Éditions Sarbacane, 2007.
 Les Amants Papillons, Édition Seuil Jeunesse, 2007.
 La petite sorcière, в співавторстві з Себастьєном Пересом, Éditions Seuil Jeunesse, 2008.
 Le Grimoire de Sorcières, Éditios Seuil Jeunesse, 2008.
 La grande journée du petit Lin Yi, Éditions Milan Jeunesse, 2009.
 La Mélodie des Tuyaux, музична казка, яку читає Олівія Руїс, Éditions Seuil Jeunesse, 2009.
 Blanche-Neige, Éditions Milan, 2010.
 L'herbier des fées, в співавторстві з Себастьєном Пересом, Éditions Albin Michel Jeunesse, 2011.
 Ondine, Éditions Albin Michel Jeunesse, 2012.
 Swinging Christmas, в співавторстві з Олівією Руїс, Éditions Albin Michel Jeunesse, 2012.
 Madame Butterfly, Éditions Albin Michel Jeunesse, 2013.
 Les Super-héros détestent les artichauts, Éditions Albin Michel Jeunesse, 2014.
 L'ombre du Golem, (два видання, просте і люкс) Texte Eliette Abécassis Benjamin Lacombe,2017

Література для дорослих 

 Едгар Аллан По, Les contes macabres, Édition Soleil, 2010.
 Віктор Гюго, Notre-Dame de Paris, Partie 1, Éditions Soleil, 2011. 
 Віктор Гюго, Notre-Dame de Paris, Partie 2, Éditions Soleil, 2012.
 Memories, Éditions Daniel Maghen, 2013.
 Marie-Antoinette, Carnet secret d'une reine, Éditions Soleil, 2014.
 Prosper Mérimée,Carmen, Éditions Soleil,2017.
 Curiosités, Artbook Benjamin Lacombe, Éditions Daniel Maghen Eds,2017.

Комікси 

 L'esprit du temps tome 1, Éditions Soleil, 2003.
 L'esprit du temps tome 2, Éditions Soleil, 2005.
 Léonard & Salaï tome 1, Éditions Soleil, 2014.

Ілюстрації 

 Шарль Перро, Le maître chat, Éditions Hatier, 2003.
 Pourquoi la carapace de la tortue n'est-elle plus lisse du tout ?, текст Мімі Бартелемі, Seuil Jeunesse, 2006.
 Raconte-moi encore un conte, колектив ілюстраторів, Éditions Tourbillon, 2007.
 Destins de chiens, текст Себастьєна Переса, Éditions Max Milo Jeunesse, 2007.
 L'Enfant silence, текст Сесіль Руміг'єр, Éditions Seuil Jeunesse, 2008.
 La Grande journée du petit Lin-Yi, текст Бренди Вільямс, traduit par Charlotte Fierens, Milan, 2009.
 Il était une fois, Éditions, Seuil Jeunesse, 2010. Альбом, який інтерпретує класичні казки : Дюймовочка, Піноккіо, Мадам Баттерфляй, Червона шапочка, Аліса у Дивокраї, Синя Борода, Спляча красуня, Пітер Пен.
 Брати Грімм, Blanche Neige, Milan, 2010.
 Rossignol, текст Себастьєна Переса, Éditions Seuil Jeunesse, 2011.
 À l'école des pages du Roy Soleil, текст Артура Тенора, Tome 1 : « Sabotages en série à Versailles », Éditions Seuil Jeunesse, 2011.
 Facéties de chats, текст Себастьєна Переса, Éditions Margot, 2015.
 Curiosity House : The Shrunken Head, текст Лорена Олівера і Г.К. Честер, 2015.
 Льюїс Керрол, Alice au pays des merveilles, Éditions Soleil, 2015.
 Льюїс Керрол, Alice de l'autre côtés du miroir, Éditions Soleil, 2016.
 Frida, Éditions Albin Michel Jeunesse ,2016.

Примітки 

Французькі художники
Французькі автори коміксів